Ernst Dümmler (1830-1902) – storico tedesco
Ferdinand Dümmler (1859-1896) – filologo e archeologo tedesco